Алексей Михайлович Грачёв (1928 ― 2015) ― советский и российский хирург, доктор медицинских наук, профессор Смоленского государственного медицинского института.

Биография 
Алексей Михайлович Грачёв родился 1 сентября 1928 года в деревне Ковригино (ныне — Шацкий район Рязанской области). В трёхлетнем возрасте переехал вместе со своими родителями на Алтай. Рано остался без отца, после окончания школы работал в колхозе. В 1948 году приехал в Смоленск, где поступил на лечебный факультет Смоленского государственного медицинского института. Окончил его с отличием в 1953 году, после чего работал ординатором на кафедре общей хирургии, преподавателем фельдшерско-акушерской школы. В 1960—1963 годах проживал в Витебске, работал ассистентом на кафедре общей хирургии Витебского государственного медицинского института.

В 1962 году Грачёв защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Вернувшись в Смоленск, он работал ассистентом, затем доцентом на кафедре госпитальной хирургии Смоленского государственного медицинского института. В 1980 году Грачёв защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук по теме: «Функциональные аспекты реабилитации больных, оперированных по поводу туберкулеза легких». С 1982 года был профессором, а с 1984 по 1996 годы — заведующим кафедрой госпитальной хирургии. В 1998 году вышел на пенсию.

Активно занимался научно-исследовательской работой в области хирургического лечения травматологии, желчнокаменной болезни, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Опубликовал 64 научные работы, внёс 5 рационализаторских предложений.

Умер 15 августа 2015 года, похоронен на Новом кладбище Смоленска.

Ссылки 
 Грачёв Алексей Михайлович на сайте «Смоленский некрополь».

Выпускники Смоленского государственного медицинского университета
Преподаватели Смоленского государственного медицинского университета
Хирурги СССР
Хирурги России
Похороненные на Новом кладбище (Смоленск)